Francisco Fernando da Áustria-Hungria
Francisco Fernando de Orléans

Desambiguações de antropônimos